Шейно — топоним в России.

Населённые пункты 
 Шейно — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шейно — деревня в Истринском районе Московской области.
 Шейно — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Шейно — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Шейно — село в Новосильском районе Орловской области.
 Шейно — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Шейно — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Шейно — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Озеро 
 Шейно — озеро в Тверской области.

См. также 
 Шеино
 Шейна